Jan Wils ist der Name folgender Personen:

* Jan Wils (Maler) (1600–1666), niederländischer Maler
 Jan Wils (Architekt) (1891–1972), niederländischer Architekt